Syssojew ist der Familienname von 

 Anatoli Syssojew (* 1937), sowjetischer Wasserspringer 
 Igor Wladimirowitsch Syssojew (* 1980), russischer Triathlet
 Pawel Wassiljewitsch Syssojew (1901–1981), sowjetisch-russischer General 

Syssojew ist der Name einer russischen Fürstenfamilie, siehe Syssojew (Adelsgeschlecht).